Bakkers ist der Familienname folgender Personen:

Erik Bakkers (* 1972), niederländischer Physiker
 Johannes Antonius Bakkers (1897–1962), niederländischer Maler und Bildhauer
 Rudolph Bakkers (* 1894), niederländischer Generalmajor